Abraham – imię semickie

Osoby noszące imię Abraham 
 Abraham – patriarcha biblijny
 Abraham (biskup etiopski)
 Abraham (biskup Fryzyngi)
 Abraham (biskup Los Angeles)
 Abraham (Garmelia)
 Abraham (kagan awarski)
 Abraham (król Makurii)
 Abraham (ormiański współpatriarcha Jerozolimy)
 Abraham (Palicyn)
 Abraham (patriarcha Jerozolimy)
 Abraham (Szumilin)

Osoby noszące nazwisko Abraham 
 Antoni Abraham – kaszubski działacz społeczny
 Gerald Abraham – brytyjski muzykolog
 Otto Abraham – niemiecki psycholog i muzykolog
 Pál Ábrahám – węgierski kompoztyor operetkowy
 Roman Abraham – polski generał
 Władysław Abraham – prawnik, historyk prawa
 Reymund Abraham – architekt papierowy

Geografia 
 Abrahám – gmina na Słowacji, w powiecie Galanta
 Abraham Lake – jezioro w Kanadzie na rzece Saskatchewan Północny
 Saint-Abraham – miejscowość i gmina we Francji

Kultura 
 Abraham – film religijny z 1993 r. w reżyserii Josepha Sargenta z Richardem Harrisem w roli głównej na podstawie biblijnej Księgi Rodzaju

Zobacz też